Een verkeersweg:
 N450 (België)
 N450 (Frankrijk)
 N450 (Nederland), zie Provinciale weg 450
 N450 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing